Legio X (Cesare)
 Legio X Fretensis
 Legio X Gemina